Cécile Telerman (née en 1965), réalisatrice, scénariste et productrice belge ;
Jorge Telerman (né en 1955), journaliste et homme politique argentin.